Блиц може бити:

 Блиц
 Блиц (новине)
 Блиц (ТВ канал)